Allandrus undulatus är en skalbaggsart som först beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1795.  Allandrus undulatus ingår i släktet Allandrus, och familjen plattnosbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Plattnosbaggar
undulatus